Oliver Wood (cinematograaf), een Brits cinematograaf
 Oliver Wood (wielrenner) (1995), een Brits wielrenner
 Lijst van Griffoendors#Olivier Plank (Engels: Oliver Wood), een personage uit de Harry Potter-boekenreeks